A competição do individual feminino do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada de 5 a 11 de agosto no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Formato da competição 
A competição foi realizada no formato de arco recurvo aprovado pela Federação Mundial de Tiro com Arco (WA), a 70 metros de distância do alvo. As arqueiras dispararam 72 flechas distribuídas por entradas de seis na rodada de qualificação. A pontuação total determinou a classificação de cada arqueira além de ser usada para determinar a distribuição pela chave da fase eliminatória.

Na segunda fase foram disputados encontros de uma atleta contra outra, com a vencedora a seguir em frente. As eliminatórias foram em formato de set, com conjuntos de três flechas. Cada set ganho deu dois pontos a vencedora (ou um a cada atleta, em caso de empate), com a primeira a alcançar seis pontos a ganhar o encontro. Os derradeiros encontros serviram para discutir o título olímpico (vencedores das semifinais) e a medalha de bronze (vencidos das semifinais), onde em caso de empate no fim cada arqueira disparava uma só flecha, ganhando quem disparasse mais perto do centro do alvo.

Cada arqueira teve sempre 20 segundos para disparar cada flecha.

Calendário 
Todos os horários seguem o fuso local (UTC−3).

Medalhistas 
O título olímpico foi conquistado por Chang Hye-jin, da Coreia do Sul, ao ficar na frente da alemã Lisa Unruh (prata) e da compatriota Ki Bo-bae, que ficou com o bronze ao ganhar à mexicana Alejandra Valencia.

Recordes 
Antes do evento, estes eram os recordes olímpicos e mundiais:

Resultados

Fase de classificação
Estes foram os resultados obtidos nesta etapa:

Fases eliminatórias
Estes foram os resultados da fase a eliminar do evento:

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Fase final

Individual feminino